

Toponyme 

 Prémont, commune française située dans le département de l'Aisne et la région Picardie

 Sainte-Angèle-de-Prémont,  municipalité du Québec (Canada)

Voir aussi 
 Premont, une ville du comté de Jim Wells , au Texas, aux États-Unis.

Patronyme 

 Joseph Prémont, architecte éclectique belge du début du 

 Henri Prémont (1933-2009), écrivain belge

 Brigitte de Prémont (1935-), femme politique française

 Marie-Hélène Prémont (1977-), coureuse cycliste canadienne

 Christophe Prémont (1989-), coureur cycliste belge